Gilles Dacquin est un photographe français. Il vit et travaille à Paris.

Il est le frère du comédien Franck Dacquin et le père de Vincent Dacquin, artiste plasticien issu du Street art.

Biographie 

Il découvre la photo enfant grâce à un petit Kodak Instamatic-104 offert par son grand-père. Autodidacte, il se forme seul à la technique et il crée son propre studio très jeune, dès 1986 à Sannois. Il se lie d'amitié avec le photographe Jean François Bauret qui l'encourage à venir s'installer à Paris.

En 1986, il photographie le comédien Francis Huster, cette rencontre déterminante l'amènera par la suite à photographier de nombreux autres comédiens.

Il a créé en 1988 l'un des premiers clubs de football américain en France, les Gaulois de Sannois.
En 1994, il est Lauréat des Portraits d'Or Kodak grâce à un portrait représentant un footballeur américain.

La représentation humaine seule le passionne. "L'appareil photo est un outil formidable et une excellente excuse pour aborder l'autre". Sans artifice, il privilégie une approche naturelle et spontanée des personnes. "La technique ne m'a jamais vraiment passionné, la photographie a toujours été pour moi le prétexte à des rencontres".

Fin des années 1980, il collabore avec des agences de publicité et il signera notamment une grande campagne d'affichage pour l'entreprise Siemens.

En 1997, il est Lauréat du Kodak-European-Gold-Award grâce à un portrait représentant un nu de femme enceinte.

Bien avant la crise de 2008, il est le premier photographe français autorisé en 2002 à réaliser un reportage dans les salles de marchés du plus grand groupe bancaire de l'époque, la banque américaine Citigroup. "Trader's", ce reportage réalisé à New-York, Londres et Paris, sera exposé à la galerie Agathe Gaillard en .
Il poursuit et renouvelle sa collaboration avec cette institution financière pendant 4 ans dans le cadre de leur partenariat avec le "Women’s Forum for the Economy and Society". Il expose à Deauville pendant le forum ses « Portraits de Femmes » issus des milieux économiques, culturels, scientifiques, politiques et littéraires : Shirin Ebadi, Elif Shafak, Claudie Haigneré, Anne Lauvergeon, Anousheh Ansari, Caroline Fourest, Irène Frain, Mercedes Erra, Monique Canto-Sperber, Stella Cadente, Clara Gaymard, Clara Rojas  sont quelques-unes des personnalités qu’il y photographie.

En 2008, il réalise le portrait de son amie Sabine Weiss. Exposée en 2008 aux Rencontres d'Arles. 

En 2008 et 2009, il collabore avec l'agence Gamma. 

Christian Le Squer, chef étoilé du restaurant Ledoyen, lui demande de le représenter pour illustrer sa couverture pour la centième édition du guide Michelin. Plutôt que de présenter des plats ou le chef dans sa cuisine, il décide alors de réaliser une série de portraits de l'ensemble du personnel du restaurant incluant les plongeurs, voiturier, jardinier et les femmes de ménage trouvant plus intéressant de montrer les hommes et les femmes qui font "avancer la machine". Son travail a été exposé au Musée d'Orsay en . 

Grand amateur de peinture et plus particulièrement du Pop Art, du Nouveau Réalisme, de la Figuration libre et de la Figuration Narrative, il entreprend de photographier les peintres de ces mouvements. Il réalise notamment les portraits de Vladimir Veličković, Gérard Guyomard, Bernard Rancillac, Robert Combas, Gérard Fromanger, Antonio Segui, Valerio Adami, Jacques Monory, Jacques Villeglé, Hervé di Rosa, Ben, Francois Boisrond, Jacques Monory, François Arnal, Ladislas Kijno, Jérôme Mesnager, Némo, Gérard Schlosser, Henri Cueco, Hervé Télémaque, Jean Cortot, Peter Klasen, Philippe Pasqua, Gilles Ghez, Daniel Humair, Fabio Rieti, Orlan, Ivan Messac, Jean Clerté, Erró…
Ces portraits ont été exposés au Festival de la photographie de la ville de Dax «Portraits du monde le monde en portrait» en  dont le directeur artistique est Bernard Batais.

Expositions individuelles 
 2022 - A2Z Art Gallery - Portrait du peintre Danhôo
 2011 - Women's Forum for the Economy and Society - Exposition et animation «Portraits de Femmes» Centre International de Deauville
 2011 - Festival de la photographie de Dax - «Portraits de Peintres»  - Casino Barrière de Dax
 2010 - Women's Forum for the Economy and Society - Exposition et animation «Portraits de Femmes» Centre International de Deauville
 2009 - Women's Forum for the Economy and Society - Exposition et animation «Portraits de Femmes» Centre International de Deauville
 2008 - Women's Forum for the Economy and Society - Exposition et animation «Portraits de Femmes» Centre International de Deauville
 2006 - Galerie Agathe Gaillard - Trader's «On the trading floor», Paris
 1992 - Galerie du Groupement National des Photographes Professionnels - «Portraits», Paris
 1991 - Centre Cyrano de Bergerac - «Photos de Mode», Sannois

Expositions collectives 
 2019 - Autoportrait, la Saif fête ses 20 ans en 900 images à l’Espace Niemeyer  2, Place du Colonel Fabien 75019 Paris
 2009 - 100 artistes pour la Centième édition du guide Michelin - Musée d'Orsay 1, rue de la Légion d'Honneur 75007 Paris
 2008 - «Du Rififi aux Batignolles» Hommage à Gustave Le Gray - Square des Batignolles 75017 Paris
 2008 - Portrait de Sabine Weiss aux Rencontres d'Arles
 2007 - «Showroom Coppelia Pique» Galerie Kennory Kim 22, rue des Vertus 75003 Paris
 2002 - «Lyudmilla» Collection Imaginaire - Galerie Vanessa Quang 31, rue Saint Roch 75002 Paris
 1994 - «Portraits» Stand Kodak, Salon de la Photo, Paris

Conférences 
 2009 - Nikon Pro Tour - Conférences sur la Digigraphie avec Epson
 2002 - Congrès du GNPP à Biarritz (Groupement National de la Photographie Professionnelle)

Prix et récompenses 
 1997 - Lauréat Kodak European Gold Award
 1994 - Lauréat Portrait d'Or Kodak

Liens externes 

 Site officiel de Gilles Dacquin
 Interview de Gilles Dacquin lors de la soirée du 100 artistes pour la Centième édition du guide MICHELIN au Musée d'Orsay
 Emission  Les escapades de Petitrenaud" de JL. Petitrenaud, France 5, le 21 février 2016 http//pluzz.francetv.fr/videos/les_escaades_de_petitrenaud_,13578454.html

Photographe français
Naissance en novembre 1960